В Калифорнии (США) насчитывается более трёх тысяч озёр, водохранилищ и , имеющих официальное название.

Крупнейшее озеро Калифорнии — Солтон-Си (971 км²), крупнейшее водохранилище — Шаста (121 км²). Площадь многих озёр и водохранилищ заметно меняется в зависимости от времени года и работы плотин.

Три озера из списка, Гус,  и Тахо, частично расположены в других штатах, Орегоне, Аризоне и Неваде, соответственно.

В нижеследующий список включены озёра и водохранилища площадью более 20 км².

Список

См. также 
 Список крупнейших озёр США
 География Калифорнии
 Список рек Калифорнии
 Список плотин и водохранилищ Калифорнии

Ссылки 

 California Reservoirs 'A' List  на сайте california.hometownlocator.com
 Dams Within the Jurisdiction of the State of California  на сайте water.ca.gov Архивировано из первоисточника 9 марта 2012
 California Lakes  на сайте caoutdoors.com

 
 
Калифорния
Калифорния
Озёра